Anemone – zawilec, rodzaj roślin z rodziny jaskrowatych
 Anémone – francuska aktorka
 Anemone - krótka animacja